Солодчук Валерій Миколайович (* 1971) — військовий злочинець, брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України в 2014—2015 роках.
 Солодчук Володимир Петрович (1980—2022) — майор Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Солодчук Микола Іванович (1916—1987) — бригадир комплексної бригади рибальського колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.

Прізвища на -ук